Primera Guerra de Kandy 1803-1805
 Segona Guerra de Kandy 1815
 Tercera Guerra de Kandy nom que també rep la rebel·lió de Uva (o Uwa) 1817-1818